Соусканиха:
 Соусканиха — село в Красногорского района Алтайского края.
 Соусканиха — река.